

Miejsca

Miejscowości w USA 
 Burns – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Burns – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Harney
 Burns – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Dickson
 Burns – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Burns – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Laramie
 Burns – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse

Gminy w USA 
 Burns (ang. Burns Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Burns (ang. Burns Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
 Burns (ang. Burns Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Anoka
 Burns (ang. Burns Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Burns (ang. Burns Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse

Ludzie

Aktorzy 
 George Burns
 Brooke Burns

Muzyk 
 Burns – brytyjski DJ, producent muzyczny oraz autor tekstów piosenek
 Barry Burns – brytyjski muzyk, członek zespołu Mogwai

Poeta 
 Robert Burns – szkocki poeta

Politycy 
 Conrad Ray Burns – polityk amerykański
 William Haydon Burns – polityk amerykański

Sportowcy 
 Jacob Geoffrey Burns – australijski piłkarz
 Richard Burns – brytyjski kierowca rajdowy
 Donnie Burns- 14-krotny mistrz świata w tańcach latynoamerykańskich